Antoinetta Sasko-Kobursko-Saalfeldská (28. srpna 1779 – 14. března 1824) byla německou princeznou z rodu Wettinů a sňatkem württemberskou vévodkyní.

Narodila se v Coburgu jako druhá dcera vévody Františka Sasko-Kobursko-Saalfeldského a Augusty Reuss Ebersdorf. Byla starší sestrou belgického krále Leopolda I. a tetou královny Viktorie i jejího manžela, prince Alberta. Jejími prarodiči byli Jindřich XXIV. Reuss Ebersdorf a Karolína Ernestýna z Erbach-Schönberg, Ernest Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský a Žofie Antoinetta Brunšvicko-Wolfenbüttelská.

Život 
Antoinetta se 17. listopadu 1798 v Coburgu provdala za Alexandra Württemberského. Pár se usadil v Rusku, kde si Alexandr jako strýc cara Alexandra I. i Mikuláše I. vybudoval vojenskou a diplomatickou kariéru.

Antoinetta, která byla považována za vlivnou, se stala nositelkou Velkého kříže ruského impéria, Řádu sv. Kateřiny.

Antoinetta zemřela v Petrohradě. Pohřbena byla ve Vévodské kryptě Schloss Friedenstein v Gothe, kde našli místo posledního odpočinku také její manžel a synové Pavel a Fridrich.

Podle pruské královny Luisy měla mít Antoinetta nemanželské dítě. Její bratr Jiří 18. května 1802 napsal: "[...] Ve Württembersku spolu pár nemluvil 2 roky, ale ona byla přesto těhotná, otcem byl jistě nějaký Herr von Höbel, Canon. Vím to všechno od vévody z Výmaru, a je to svatá pravda."

Potomci 
 1. Marie Württemberská (17. 9. 1799 Coburg – 24. 9. 1860 Gotha)
 ⚭ 1832 Arnošt I. Sasko-Kobursko-Gothajský (2. 1. 1784 Coburg – 29. 1. 1844 Gotha), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský v letech 1806–1826 a vévoda sasko-kobursko-gothajský od roku 1826 až do své smrti
 2. Pavel Württemberský (24. 10. 1800 Bayreuth – 7. 9. 1802 Riga)
 3. Alexandr Württemberský (20. 12. 1804 Riga – 28. 10. 1881 Bayreuth)
 ⚭ 1837 Marie Orleánská (12. 4. 1813 Palermo – 6. 1. 1839 Pisa)
 4. Ernest Württemberský (11. 8. 1807 Riga – 26. 10. 1868 Coburg)
 ⚭ 1860 Natalie Eischborn (23. 11. 1836 Amorbach – 20. 4. 1905 Berlín), herečka a sopranistka
 5. Fridrich Württemberský (29. 4. 1810 – 25. 4. 1815)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 28. srpna
Narození v roce 1779
Úmrtí 14. března
Úmrtí v roce 1824
Württemberské vévodkyně
Ženy
Narození v Coburgu